Santa Anna ist 

 der zweite Familienname des mexikanischen Generals und Politikers Antonio López de Santa Anna
 Santa Anna (Häuptling), ein Häuptling der Comanche
 Santa Anna (Schiff), ein Kriegsschiff des Johanniterordens aus dem 16. Jahrhundert
 eine Insel der Salomonen im Südosten von Makira, siehe Santa Anna Island
 Santa Anna (Texas), eine Stadt in Texas

Siehe auch: 
 Santa Ana
 Sant’Anna